Tijdens de UEFA kwalificaties voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023 probeerden 51 Europese landen zich te kwalificeren voor het eindtoernooi, dat in Australië en Nieuw-Zeeland werd gehouden. Via de kwalificatiewedstrijden kwalificeerden 11 landen zich direct, één land speelde in een intercontinentale play-off om alsnog deel te mogen nemen aan het eindtoernooi. De kwalificatiewedstrijden werden tussen 13 september 2021 en 11 oktober 2022 gespeeld. Cyprus nam voor het eerst deel aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal voor vrouwen, terwijl Luxemburg voor het eerst in de groepsfase speelde.

Op 28 februari 2022 werd Rusland geschorst van het eindtoernooi, vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Opzet en speeldata 
Het kwalificatietoernooi bestoond uit de groepsfase en de play-offs. In de groepsfase werden de 51 landen verdeeld over negen groepen van vijf of zes landen. De loting voor de kwalificatiegroepen vond op 30 april 2021 om 13:30 (UTC+2) plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon, Zwitserland. In elke groep werden thuis- en uitwedstrijden tegen elkaar gespeeld. Negen groepswinnaars kwalificeerden zich direct voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023, de negen nummers twee speelden in de play-offs tegen elkaar.

In de play-offs speelden de negen landen om twee beschikbare plaatsen op het eindtoernooi. De drie beste nummers twee van de groepsfase speelden in de tweede ronde, de overige zes landen speelden in de eerste ronde. In de tweede ronde kwalificeerden de twee beste landen van de play-offs zich direct voor het eindtoernooi, terwijl het derde land in een intercontinentale play-off speelde.

Om politieke redenen waren onderstaande combinaties niet mogelijk tijdens de loting:

 Azerbeidzjan-Armenië
 Kosovo-Bosnië en Herzegovina
 Kosovo-Servië
 Kosovo-Rusland
 Oekraïne-Rusland

Tijdens de loting kwam de combinatie Azerbeidzjan-Armenië uit de kokers. Armenië werd doorgeschoven naar groep F en Montenegro werd vervolgens in groep E ingeloot.

Speeldata

Deelnemende landen 
Alle landen werden gerangschikt op basis van de UEFA-coëfficiëntenranglijst. De positie op die lijst werd volgens onderstaande punten berekend:

 Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2017: eindtoernooi en kwalificatiewedstrijden (20%);
 Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019: eindtoernooi en kwalificatiewedstrijden (40%);
 De kwalificatiewedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2022: alleen de groepsfase, play-offs niet meegerekend (40%)

Op 9 december 2019 werd Rusland door het World Anti-Doping Agency (WADA) voor vier jaar uitgesloten van deelname aan internationale sportevenementen, vanwege gemanipuleerde dopingsresultaten door het Russisch antidopingagentschap. Het Russische elftal kon echter nog wel meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De ban van het WADA werd aangevochten bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), dat de schorsing terugbracht van vier naar twee jaar. Ook oordeelde het CAS dat de Russische speelsters 'Rusland' op hun tenue mochten tonen, evenals 'neutraal team' of 'neutrale sporter'. Wanneer Rusland zich kwalificeert voor het eindtoernooi, mogen de speelsters in tegenstelling tot de mannelijke elftallen wél de naam, vlag en het volkslied van hun land laten zien, omdat de schorsing van het WADA op 16 december 2022 eindigt.

Op 20 april 2021 kondigde de UEFA aan dat er 51 van de 55 aangesloten landen deel zouden nemen aan de kwalificatiewedstrijden, een record.

Gekwalificeerde landen

Criteria voor opmaak van de stand 
De rangvolgorde wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten, waarbij een ploeg 3 punten krijgt bij een overwinning, 1 bij een gelijkspel en geen bij een nederlaag.

Groep 
Indien 2 of meer ploegen hetzelfde aantal punten behalen gelden de volgende aanvullende criteria:

Nummers twee 
Voor groepen met 6 ploegen (D t/m I) worden de resultaten tegen de als laatste geëindigde ploeg in de groep genegeerd.

Play-offs winnaars 
Voor de 3 play-offs winnaars wordt het resultaat in de tabel met de nummers 2 en dat van hun play-offs wedstrijden bij elkaar opgeteld. Daarna wordt hun onderlinge stand als volgt bepaald:

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Stand nummers twee 
De 3 beste nummers 2 uit de groepen gaan direct naar de tweede ronde play-offs. Voor groepen met 6 teams (D t/m I), tellen de resultaten tegen de nummer zes in de groep niet mee.

Play-offs 
De drie beste nummers twee stroomden in de tweede ronde in, de andere zes landen speelden in de eerste ronde. De loting vond op 9 september 2022 om 13.30 (UTC+1) plaats. Tussen 3 en 11 oktober 2022 werden de wedstrijden gespeeld.

Wedstrijden 

|-
| colspan="3" style="text-align: center; background: whitesmoke;" | Eerste ronde

|-
| colspan="3" style="text-align: center; background: whitesmoke;" | Tweede ronde

|}

Eerste ronde

Tweede ronde

Stand winnaars play-offs

Statistieken

Doelpuntenmakers 
17 doelpunten
  Tessa Wullaert

15 doelpunten
  Lea Schüller

13 doelpunten

11 doelpunten
  Amaiur Sarriegi

10 doelpunten

9 doelpunten

8 doelpunten

7 doelpunten

6 doelpunten

5 doelpunten

4 doelpunten

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

2 eigen doelpunten

1 eigen doelpunt

Disciplinaire strafpunten 
Ploegen ontvangen disciplinaire strafpunten voor gele en rode kaarten tijdens alle groepswedstrijden. Dit betreft niet alleen de spelers in het veld maar ook de spelers en staf op de bank. Wanneer 2 (of meer) ploegen in de stand gelijk eindigen dan kan het aantal strafpunten bepalend worden voor de uiteindelijke volgorde in de stand.

Voor elke gele kaart ontvangt 'n ploeg 1 strafpunt. Voor direct rood zijn dit 3 strafpunten. Bij 'n tweede gele kaart voor dezelfde speler, dus indirect rood, volgen 2 extra strafpunten zodat ook deze rode kaart tot 3 strafpunten leidt. Een gele kaart gevolgt door direct rood, is in het totaal 4 strafpunten.

Rode kaarten 
2 rode kaarten
  Kayleigh Green (1× 2× geel tegen Frankrijk en 1× 2× geel tegen Slovenië)

1 rode kaart

Externe link 
  Officiële website

Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023
Voetbal in 2021
Voetbal in 2022